

Informatica 
 Passkey – standard adottato da Apple per eliminare l'utilizzo delle password di accesso

 Passkey – in generale: tecnologia sulla sicurezza online, basata su una coppia di chiavi crittografiche